FM-ligan i ishockey 2019/2020 var FM-ligans 45:e säsong sedan grundandet 1975. Seriespelet vanns av Oulun Kärpät medan slutspelet ställdes in på grund av Covid-19-pandemin. De sista matcherna i grundserien spelades inför tomma läktare av samma skäl.

Grundserien

Referenser

2019 i Finland
2020 i Finland
Ishockeysäsongen 2019/2020
2019/2020